El Campionat de França de rugbi Pro D2 2019-2020 on el vigent campió és l'Aviron Bayonnais que està jugant al Top 14 aquest any, s'inicià el 22 d'agost del 2019. Va ser neutralitzada en raó de la pandèmia del COVID-19.

Resultats

Fase preliminar

Referències 

 L'Équipe, calendar i resultats
 Midi-Olympique – Rugbyrama
 Lliga francesa de rugbi

Competicions de rugbi XV franceses
França Pro D2 2019-2020
França Pro D2 2019-2020